Vovča (při transkripci z ruštiny Volčja) je název několika řek:

 Vovča (přítok Severního Doňce) — řeka na Ukrajině, přítok Severního Doňce
 Vovča (přítok Samary) — řeka v Doněcké a Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině, přítok Samary

Související články 
 Volčja — řeka v Leningradské oblasti v Rusku, přítok Vuoksy